The Singles Collection – album degli Spandau Ballet del 1985
 The Singles Collection – album dei The Specials del 1991
 The Singles Collection – album di David Bowie del 1993
 The Singles Collection – album dei Paradise Lost del 1997
 The Singles Collection – album degli Status Quo del 1998
 The Singles Collection 1994-1999 – album dei Boyzone del 1999
 The Singles Collection, Volume 1 – album dei Dropkick Murphys del 2000
 The Singles Collection – album dei Geordie del 2001
 The Singles Collection – raccolta di Jimi Hendrix del 2003
 The Singles Collection – raccolta non ufficiale di Vasco Rossi del 2007.
 The Singles Collection – raccolta di singoli e inediti di Britney Spears del 2009.
 The Singles Collection – album dei Meshuggah del 2009.
 The Singles Collection – album di Laura Pausini del 2018

Pagine correlate 
 Singles Collection